Dyskretna transformata Fouriera (również DFT)
 Dynamic Track Following

Zobacz też
 DFT